Charles Rohlfs (1853-1936), designer américain ;
 Friedrich Gerhard Rohlfs (1831-1896), géographe, explorateur et écrivain allemand ;
 Gerhard Rohlfs (1892-1986), linguiste allemand ;
 Eva Ahnert-Rohlfs (1912-1954), une astronome allemande.